Бедарева (Бедарёва) — женская форма фамилии .
 Бе́дарева, Галина Гавриловна (1943—2009) — ткачиха Житомирского льнокомбината имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, Герой Социалистического Труда.
 Бедарёва, Мария Андреевна (род. 1992) — российская горнолыжница, чемпионка России.
 Бедарева, Надежда Прокопьевна (1899—1982) — полевод, Герой Социалистического Труда.